Hörvikens IF är en svensk fotbollsförening i Hörvik, Sölvesborgs kommun.

Hörvikens IF spelade 2018 i Division 3 Sydöstra Blekinge vilket är den femte nivån i Svenska Fotbollförbundet. Deras hemmaplan är Gröna Vallen i Hörvik.

Hörvikens IF säsong i division 3 2018 är den blott sjätte säsongen föreningen gör högre upp än division 4. Man slutade på en femte plats vilket är klubbens bästa placering någonsin. 2019 degraderades listerklubben ner till division 4 igen där man gjorde en omstart under 2020. 2021 var det åter dags för nytt avancemang för division 3 när man på nytt stod som seriesegrare i Blekingefyran. 

Klubben är kopplad till Blekinge Fotbollförbund. Hörvikens IF har också deltagit i Svenska Cupen vid 18 olika tillfällen.

Säsong till säsong

Referenser

Externa länkar
 Hörvikens IF – officiell webbplats
  Hörvikens IF Facebook

Sportklubbar i Sölvesborgs kommun
Fotbollsklubbar i Sverige